Blondes Gift ist:
 ein Stereotyp über Blondinen, siehe Blondhaarigenstereotype
 Blondes Gift (1919), deutscher Spielfilm von Hubert Moest (1919)
 Blondes Gift, Verweistitel von Feuerkopf (1932) (Red-Headed Woman), US-amerikanische Filmkomödie von Jack Conway (1932)
 Blondes Gift (1949) (Flaxy Martin), US-amerikanischer Gangsterfilm von Richard L. Bare (1949)
 Blondes Gift (Talkshow), Talkshow mit Barbara Schöneberger